Aleksandar Živković – calciatore jugoslavo e croato, nato nel 1912
 Aleksandar Živković – calciatore serbo, nato nel 1977